

Страффорд — місто, штат Міссурі
 Страффорд — місто, штат Нью-Гемпшир
 Страффорд — місто, штат Вермонт